Biografia
 Carl Wilhelm Scheele (1742–1786), químic farmacèutic suec d'origen alemany
 George Heinrich Adolf Scheele (1808-1864), botànic conegut per l'abreviatura taxonòmica Scheele
 Karin Scheele (1968), polític austríac
 Leonard A. Scheele (1907–1993), metge estatunidenc, "Surgeon General" 1948–56
 Thomas von Scheele (1969), campió suec de tènnis taula

 Altres
 Cràter Scheele